Дмитрий Строганов:
 Строганов, Дмитрий Андреевич (ок. 1612—1670) — богатый купец и промышленник.
 Строганов, Дмитрий Евгеньевич (1910—1948) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант, Герой Советского Союза.